Кавказко наместничество може да се отнася за няколко администратвни единици в Руската империя:
 Кавказко наместничество (1785 – 1796) – в Северен Кавказ и Долното Поволжие;
 Кавказко наместничество (1844 – 1881) – в Задкавказието;
 Кавказко наместничество (1905 – 1917) – в Задкавказието.